Annunziata (Belmonte Calabro), een plaats in de Italiaanse gemeente Belmonte Calabro
 Torre Annunziata, een Italiaanse gemeente, onderdeel van de metropolitane stad Napels, regio Campanië